Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780), echtgenote van keizer Frans I Stefanus van het Heilige Roomse Rijk (1745-1765); zij was zelf aartshertogin van Oostenrijk en koningin van Hongarije en Bohemen 
 Maria Theresia van Bourbon-Sicilië (1772-1807), echtgenote van keizer Frans II van het Heilige Roomse Rijk (1792-1806), die keizer Frans I van Oostenrijk werd (1806-1835)